

Patronyme 

 Bob Miner (1941-1994), fondateur de l'entreprise Oracle ;
 Earl Miner (1927-2004), professeur à l'université de Princeton, spécialiste de littérature japonaise ;
 Harold Miner (1971-), basketteur professionnel américain ;
 Harry Miner (1891-1918), soldat canadien de la première Guerre Mondiale ;
 Jan Miner (1917-2004), actrice américaine ;
 Jay Miner (1932-1994), concepteur américain de circuit intégré  ;
 Michael Miner, scénariste et réalisateur américain ;
 Myrtilla Miner (1815-1864), abolitionniste américaine ;
 Rachel Miner (1980-), actrice américaine ;
 Steve Miner (1951-), réalisateur américain ;
 Zach Miner (1982-), lanceur droitier de baseball américain.

Toponyme

comté de Miner.
 Miner (Missouri)

La rivière Miner, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 

 Miner, poser une mine terrestre ou une mine marine ; minage ;
 Minage de cryptomonnaie, fait de générer des blocs en accord avec le protocole de la chaîne pour pouvoir obtenir une récompense monétaire.
 Droit de minage ou de hallage, droit que le seigneur levait sur chaque mine de grain pour le mesurage sur les marchés.

Presse 

 Kalgoorlie Miner, quotidien régional destiné à la ville de Kalgoorlie

Sport 

 Miners d'UTEP,  club omnisports universitaire de l'Université du Texas à El Paso, États-Unis

Voir aussi 

 Manic Miner, jeu vidéo de plateforme datant de 1983